Анна Маццамауро (; род. 1 декабря 1938, Рим) — итальянская актриса и певица. Наиболее известна по роли синьорины Сильвани в фильмах о Фантоцци.

Биография 
Анна начала свою кинокарьеру в 1966 году. В 1994 году была номинирована на премию «Silver Ribbon» «Italian National Syndicate of Film Journalists» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Фантоцци в раю». Была замужем за Бартоломео Скавиа, в 1970 году у пары родилась дочь Гвендолин.

Фильмография

Награды и номинации 
 1976 — номинация на премию «Italian National Syndicate of Film Journalists» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Фантоцци»).
 1994 — номинация на премию «Italian National Syndicate of Film Journalists» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Фантоцци в раю»).

Дискография 
 1974 — Anna Mazzamauro (LP)
 1974 — Il bombardino/La prima volta (single)
 1977 — Raffredore da fieno (single)

Примечания

Ссылки